Johann Caspar Bauhin ist der Name folgender Personen:

 Johann Caspar Bauhin (Mediziner, 1606) (1606–1685), Schweizer Arzt und Botaniker
 Johann Caspar Bauhin (Mediziner, 1665) (1665–1705), Schweizer Arzt